Hibbert Henry "Hib" Milks, kanadski profesionalni hokejist, * 1. januar 1899, Eardley, Quebec, Kanada, † 21. januar 1949. 

Igral je na položaju napadalca. V ligi NHL je prebil skupaj 8 sezon, igral je pri moštvih Pittsburgh Pirates, Philadelphia Quakers, New York Rangers in Ottawa Hockey Club.

Kariera
Milks je bil domačin Eardleyja, Ontario, in je kot mladinec igral hokej na ledu za moštvi Ottawa Landsdownes in Ottawa West-Enders. Zatem je za tri sezone odšel v OHA moštvo Ottawa Gunners. Leta 1922 se je pridružil moštvu Pittsburgh Yellow Jackets v ligi United States Amateur Hockey League, se nato po koncu sezone vrnil v Ottawo k članskemu amaterskemu moštvu Ottawa New Edinburghs, a je tudi v Ottawi ostal le eno sezono. Zopet je odšel v Pittsburgh, a le za eno sezono, saj je leta 1925 okrepil moštvo Pittsburgh Pirates, ki je igralo v ligi NHL. 

V štirih od njegovih petih sezon pri Piratesih je presegel mejo 10 zadetkov v sezoni, njegova soigralca sta bila tudi Baddy Cotton in Harold Darragh. V klubu je ostal tudi po selitvi v Filadelfijo in zanj igral pod novim imenom Philadelphia Quakers. Novi klub je v svoji edini sezoni v ligi NHL doživljal polom za polomom in sezono zaključil s 4 zmagami, 36 porazi in 4 remiji. Edina svetla točka moštva je bil prav Milks, ki je vknjižil 17 zadetkov. Svoji zadnji dve sezoni je nastopal za ekipi New York Rangers in Ottawa Hockey Club. Kariero je končal leta 1933.

Pregled kariere

|-
| Ottawa Landsdownes
| OCJHL
| 17/18
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Ottawa West-Enders
| OCJHL
| 18/19
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Ottawa Gunners
| OCHL
| 19/20
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Ottawa Gunners
| OCHL
| 20/21
|
| 12
| 6
| 0
| 6
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Ottawa Gunners
| Pokal Allan
| 20/21
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 7
| 6
| 2
| 8
| 
| 0
|-
| Ottawa Gunners
| OCHL
| 21/22
|
| 14
| 6
| 4
| 10
|
| 15
|
| 6
| 7
| 4
| 11
| 
| 18
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| USAHA
| 22/23
|
| 20
| 10
| 0
| 10
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 23/24
|
| 12
| 16
| 0
| 16
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
|
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| USAHA
| 24/25
|
| 39
| 12
| 0
| 12
|
| 
|
| 8
| 2
| 0
| 2
| 
| 0
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 25/26
|
| 36
| 14
| 5
| 19
|
| 17
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 26/27
|
| 44
| 16
| 6
| 22
|
| 18
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 27/28
|
| 44
| 18
| 3
| 21
|
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 28/29
|
| 44
| 9
| 3
| 12
|
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 29/30
|
| 41
| 13
| 11
| 24
|
| 36
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 44
| 17
| 6
| 23
|
| 42
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 31/32
|
| 48
| 0
| 4
| 4
|
| 12
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 32/33
|
| 16
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 423
| bgcolor="#7FFF00" | 138
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 183
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 194
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Dosežki
Izbran v drugo moštvo zvezd lige OCHL (1922)

Zunanje povezave

Hib Milks na Lost Hockey  

Kanadski hokejski napadalci
Hokejisti Ottawa Landsdownes
Hokejisti Ottawa West-Enders
Hokejisti Ottawa Gunners
Hokejisti Pittsburgh Yellow Jackets
Hokejisti Ottawa New Edinburghs
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Ottawa Hockey Club